Digital Combat Simulator, DCS World или просто DCS — компьютерная игра в жанре симулятор боевых действий от российской компании «Eagle Dynamics». Первая версия симулятора была выпущена на территории СНГ 17 октября 2008. Является прямым наследником и развитием линейки авиасимуляторов Су-27 Фланкер, Flanker 2.5, Lock On: Современная боевая авиация, Lock On: Горячие Скалы, Lock On: Горячие скалы 2.

Геймплей 
В отличие от предшественников, DCS имеет модульную структуру — различные модели самолётов, вертолётов, наземной техники и театров военных действий (модули), интегрируются в единую игру.

В базовую среду игры (DCS World) входят: графический интерфейс (GUI), графический движок игры EDGE, созданный в партнёрстве с Smartgraf, который является, помимо использования его в этом проекте, основой для некоторых лётных тренажёров, кроме того, в её составе мощный редактор для создания миссий и кампаний, благодаря скриптовой составляющей в нём — позволяет смоделировать весьма разнообразные ситуации и сценарии. Этому также способствует то, что в сеттинг DCS входит большое количество существующей военной и гражданской техники, смоделированной на высоком уровне: самолёты и вертолёты СССР и стран НАТО, танки, артиллерия, системы ПВО, пехота, наземные строения, корабли разных типов, включая авианосцы.
 Всего 156 образцов оружия, 105 типов наземных юнитов, 19 типов военных кораблей и гражданских судов, а также 84 типа летательных аппаратов, управляемых искусственным интеллектом.
Без дополнительных модулей, не входящих в основной пакет, DCS World является freeware (бесплатным) приложением, которое можно скачать через специальный клиент , доступный на официальном сайте или через Steam. Там же можно приобрести весь дополнительный, платный контент.

ТВД территории Кавказа, включая российский Северный Кавказ, западную Грузию, Абхазию, Южную Осетию также входит в базовый freeware комплект. В игре на бесплатной основе представлены два самолёта, доступные к управлению игроком в DCS World:
 Су-25Т — с продвинутой (AFM) моделью полёта, но упрощённой моделью авионики (SSM) и «некликабельным» кокпитом. Развитие Су-25Т из игры Lock On: Горячие скалы
 TF-51D — гражданская версия P-51D Mustang, со снятым вооружением и без бронезащиты, но с «кликабельной» кабиной (ASM), лётной моделью уровня профессиональных тренажёров (PFM) и детальной проработкой всех внутренних систем (охлаждения, топливная, электрическая, гидравлическая и пр.). Позволяет ознакомиться с уровнем проработки продаваемых модулей. По заявлениям разработчиков — полностью смоделирована работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на холостых оборотах — так называемая «медленная модель». Реализованы такты работы двигателя, угол поворота коленчатого вала, компрессия, зажигание, давление топлива, давление и температура масла. Всё это не является формальным и позволяет ощутить и понять все особенности запуска и эксплуатации авиационного ДВС. В частности, при неправильных действиях можно «залить», а потом просушить свечи зажигания. Подробно смоделированная термодинамика систем охлаждения делает возможным перегрев и выход из строя двигателя на разных режимах. После выхода оборотов выше определённого значения включается «быстрая модель» работы двигателя. Это упрощение сделано по техническим особенностям компьютерного моделирования и касается только особенностей работы цилиндров, тогда как другие аспекты остаются в силе. Тщательно рассчитаны моменты сил, действующие на самолёт в целом и его управляющие плоскости в множестве точек их приложения возникающих при обдувке, и гироскопический момент от винта, как на земле, так и в воздухе.

Используя платформу DCSW, созданную флагманской компанией Eagle Dynamics, в разработке модулей, кроме неё, участвует так же ряд лицензированных разработчиков из разных стран мира (Third party Developers). Часть из них известна своей продукцией в мире симуляторов MSFS и Prepar3D, другие являются дебютантами на этом рынке.

Теоретически модулем для мира DCS может быть всё что угодно — модель локомотива, катера, автомобиля или даже гаджет типа Garmin в частности в 2017 году для модуля вертолёта Ми-8МТВ2 была разработана навигационная система NS430.

Среди любительского сообщества есть мнение, что из многих симуляторов для домашнего компьютера с ОС Windows, степень моделирования техники в DCS является наиболее высокой, что конечно не подразумевает абсолютной идеальности и является постоянным предметом критики и дискуссий. Следует не забывать и о том, что модули от сторонних разработчиков (Third party developers) обладают разной степенью проработки технических деталей и лётной модели.

Текущий статус 
30 января 2018 года была выпущена единая платформа версии 2.5 для всех летательных аппаратов и карт. До этого существовали 2 независимых между собой ветки 1.5 и 2.5. После выпуска версии 2.5 версия 1.5 перестала поддерживаться разработчиками.

Актуальная версия 2.7 (2021 год)
Добавленны новые облака и новое освещение

Актуальная версия 2.5 поддерживается разработчиком и развивается. Модернизируется графический, физический движок игры, ИИ, интерфейс, логика ДРЛО, РЭБ, общая стабильность и оптимизация игры . Компания Eagle Dynamics планирует ввести множество новых эффектов. Например Эффект Прандтля — Глоерта, улучшение сетевого кода, модели повреждений и фунционала мультиэкипажных самолётов, для возможности совместного полёта по сети в одном ЛА. В конце 2017 года были озвучены планы по внедрению поддержки API Vulkan.

Предыдущая версия 1.5 поддерживает все модули летательных аппаратов, выпущенных до 2018 года, но при этом не поддерживает созданные по новым технологиям ТВД, такие как Невада, Нормандия или Ормузский пролив. Обладает приемлемой производительностью на устаревшем оборудовании.

Новые технологии создания поверхности (T4, T5), представленные в версиях 2.0-2.5 позволили значительно улучшить качество графики, так же с большей эффективностью стали поддерживать современные графические адаптеры в связи с переходом на API DX11.

Классификация модулей по степени проработки лётной модели и систем 
PFM (Professional Flight Model/Профессиональная Лётная Модель) — термин появившийся в 2011—2012 году для обозначения модулей DCS которые снабжаются проработанной, максимально близкой к прототипу лётной моделью, с использованием методов численного моделирования в САПР(Вычислительная гидродинамика). Одним из первых модулей получивших обозначение PFM, был вышедший в 2012 году релиз DCS: P-51D Mustang. При этом стоит не забывать, что модуль снабжённый PFM может и не иметь проработки всех систем, в частности авионики и кликабельности кабины. Например, все самолёты из сборника «Горячие скалы 3»: Су-27, Су-33, Миг-29, A-10A, Су-25 и F-15C имеют в своём обозначении PFM, но не имеют интерактивной кабины. Собственно понятие PFM в данном конкретном контексте это только сама лётная модель динамики полёта летательного аппарата.

AFM (Advanced Flight Model/Продвинутая лётная модель) — главной отличительной особенностью этой системы моделирования, появившейся в 2004 году, является условное разделение летательного аппарата на множество частей, к каждой из которых можно приложить отдельный момент силы. Использование подобных методов моделирования позволяет на более высоком уровне, чем в SFM имитировать различные аэродинамические эффекты такие как сваливание, покачивание с крыла на крыло, штопор и т. д. Более продвинутое моделирование поведения на земле — реалистичная физика сил инерции, скольжения, работы амортизаторов, тормозной системы. Сейчас считается подвидом PFM.

SFM (Standart Flight Model/Стандартная Лётная Модель) — Наиболее старая методика моделирования полёта, которая использовалась в предыдущих версиях симулятора. Несмотря на то, что на сегодняшний день устарела, позволяет с довольно высокой точностью настраивать траекторные параметры самолётов. Состоит из трёх частей: модели поведения в воздухе, на земле и на закритических режимах. До сих пор используется для самолётов управляемых ботами. Последний самолёт с SFM (Миг-29) был переведён на PFM 10 октября 2018 года.

EFM (External Flight Model/Внешняя Лётная Модель) — модули сторонних разработчиков снабжаются собственными лётными моделями. Исключением являются модули компании Belsimtek, которые несмотря на то, что формально Belsimtek относится к Third Party Developers, так же как и модули от Eagle Dynamics обозначены лейблом PFM. Принципы моделирования в EFM могут быть разными. В частности, возможны сходные методы с AFM или SFM. При этом EFM модели часто подвергаются критике со стороны игрового сообщества за их недостатки и неточности. Данные лётные модели постоянно дорабатываются.

Типы проработки систем и авионики:

ASM (Advanced system model) — модули снабжаются максимально полной моделью проработки систем и авионики летательного аппарата — детальное моделирование работы двигателей, приборов, оружия, радио, электрической, топливной и гидравлической систем самолёта. Кликабельный процедурный симулятор профессионального уровня.

SSM (Standart system model) — модули снабжаются неполной, упрощённой моделью проработки систем и авионики летательного аппарата.

6DoF (часто употребляется аббревиатура 6DoF, от англ. Six degrees of freedom) — все модули в DCS имеют трёхмерную кабину с 6 степенями свободы.

Сводная таблица по классификации модулей ЛА (январь 2021)

Бесплатный контент от сообщества 

Благодаря работе преданного сообщества для DCS World сделано множество модов разного уровня качества. Качество таких проработанных модов как A-4E Skyhawk отмечали даже руководители Eagle Dynamics.

Среди модов, помимо A-4E можно выделить вертолет UH-60L BlackHawk, дополнение VARS Red Bull Air Race добавляющее самолеты (Edge 540 и Extra 330) и конусы для создания трасс из этой знаменитой серии, также мод учебно-тренировочного самолета T-45 Goshawk от VNAO и легкий штурмовик OV-10A Bronco от Split-Air.

Системные требования DCS

Дополнительные модули

Театры военных действий:

DCS: Невада испытательный полигон 
Модуль театра военных действий — карта, площадью примерно 366000 кв. км. Учебно-испытательный полигон Невады (NTTR) имеет самую большую территорию доступную для проведения военных учений в мирное время. Полигон NTTR включает в себя системы, имитирующие ПВО потенциального противника, макеты аэродромов и несколько мишенных полей. В своё время, территория NTTR использовалась как место проведения ядерных испытаний. Сегодня же здесь проводятся всевозможные военные учения, в том числе и одно из самых известных — Red Flag, к участию в котором привлекаются пилоты из множества стран со всего мира. Карта NTTR для DCS World 2 включает в себя авиабазы Nellis и Creech, а также пользующуюся дурной славой авиабазу Groom Lake (более известную как «Зона 51»). Кроме того, в состав карты входит город Las Vegas, международный аэропорт McCarran, несколько мелких аэродромов и уникальная плотина Гувера.

DCS: Нормандия 1944 
Воссоздаёт регион северной Франции — Нормандию соответствующий историческому периоду после высадки Союзников в рамках операции «Оверлорд». На карте присутствует ряд полевых аэродромов, развернутых союзными силами для поддержки наступления в конце июня 44 года. Благодаря особенностям региона, Нормандия обладает живописными пейзажами: полями, живыми изгородями и песчаными пляжами, на которые в день D высадились объединённые силы Союзников. Территория DCS: «Нормандия 1944» охватывает площадь 267 на 348 км, включая такие крупные города как Caen и Rouen, порты Cherbourg и Le Havre, а также 30 аэродромов, расположенных во Франции и Южной Англии. В дополнение к этому на карте воспроизведён ряд объектов оборонительной системы «Морской вал», состоящей из сети ДОТов, траншей и береговых орудий. В завершении стоит отметить, что карта поддерживает сезоны года. «Нормандия 1944» использует новые технологии разработки ландшафта, позволяющие создавать более детализированную и реалистичную поверхность по сравнению с предыдущими проектами. Карта совместима со всеми модулями DCS World, что позволяет вам размещать на ней как технику Второй мировой, так и послевоенные образцы. Карта Нормандия 1944 создана компанией ЮГРА-МЕДИА.

DCS: Персидский Залив

Центральной частью карты Персидского залива для DCS World является Ормузский пролив — стратегически важное место, морской выход из богатых нефтью стран в Индийский океан. Северная часть карты ограничивается территорией Ирана, на юге выступает полуостров Арабских Эмиратов и Омана. На протяжении десятилетий пролив был одним из самых напряжённых районов мира, в котором не раз происходили боевые столкновения. В 1988 году здесь разыгрались события операции «Богомол», когда ВМС США затопили несколько иранских кораблей.

Карта также включает обширный Оманский залив — пространство для развёртывания авианосных групп. Это весьма подходящее место для создания миссий новых модулей F/A-18 и F-14. Полёты возможны как с наземных баз в ОАЭ, Омане, Иране, так и с палуб авианесущих кораблей. Карта Персидского залива даёт возможность воссоздать широкий спектр как реальных так и вымышленных сценариев боевых действий.

DCS: Ла-Манш 

Карта Ла-Манша (англ. "The Channel Map") покрывает территорию юго-востока Англии и северо-восточной Франции. Она включает исторические аэродромы, городские районы, автомобильные и железные дороги, порты и другие объекты, которые делают её идеальным местом для воздушной войны во время Второй мировой войны в западной Европе между 1940 и 1945 годами. Карта предоставит прекрасную возможность для воссоздания эпических воздушных боев, а также, масштабных наземных сражений, ранее не воспроизводившихся в DCS World.

DCS: Сирия

Карта размером 600х500 км охватывает большую часть восточного Средиземноморья и включая в себя Ливан, Сирию, часть Израиля, Турции, Иордании, западного Ирака, а также остров Кипр. Смоделированы города Дамаск, Триполи (Ливан), Латакия, Тартус, Хомс, Алеппо, Хама, Пальмира, Хайфа, Акко, Бейрут, Адана, а также уникальные сооружения всемирно известных достопримечательностей и памятников истории. Географически карта покроет умеренно-влажные территории береговой линии на западе, горы и засушливые пустынные ландшафты на востоке.

DCS: Марианские острова

Бесплатная карта выпущена с размерами 400 на 400 км, и её размеры могут легко могут быть увеличены в дальнейшем. На карте будет размещена крупнейшая база США в Тихом океана, оплот американских сил в регионе - авиабаза Андерсен на острове Гуам, которая однако, находится в доступности для действий российских и китайских сил с севера. Эта же цепочка островов служила фоном для сражений во время Второй мировой войны на островах Гуам, Сайпан и Рота, а также битв между авианосными группами и Марианскими островами.

Театры в разработке:

Вьетнам, Афганистан, Кольский полуостров, Синай, Северная Австралия.

Другое:

DCS: Огневой Рубеж

Огневой рубеж 2.5 представляет собой дополнение к авиасимулятору DCS World, в котором игрок получает под своё начало воздушные и наземные подразделения, включающие бронетехнику, артиллерию и системы ПВО. Управление вверенными войсками осуществляется посредством команд на карте театра военных действий (ТВД). При игре в тактическом режиме Огневой рубеж представляет собой типичную стратегию в реальном времени: игрок выбирает подразделения и указывает им пункты маршрута, строй, цели и т. д. Однако при желании лично вмешаться в ход боевых действий, игрок всегда может взять управление дружественным юнитом и вести бой от первого лица.

DCS: Объекты Второй Мировой 
DCS: Объекты Второй Мировой предоставляет игроку набор техники и строений периода Второй мировой войны, включающий наземные, морские и воздушные юниты. Каждый из объектов, будь то танк или корабль, имеет высокую детализацию и воспроизведён на основе оригинальных документов и фотографий. Студия Eagle Dynamics затратила несколько лет, разрабатывая данные объекты, которые без преувеличения станут одним из ключевых элементов сеттинга Второй мировой войны. Модуль DCS: Объекты Второй Мировой совместим со всеми картами DCS World.

DCS: Навигационная система NS 430 для DCS: Ми-8МТВ2

Навигационная система NS 430 является опциональным дополнением для летательных аппаратов DCS World. Начиная с модуля DCS: Mи-8MTВ2, у игрока появляется возможность установить в кабину данную систему, представляющую собой мощный инструмент для решения навигационных задач. Прибор имеет интуитивно-понятный интерфейс и может быть сопряжён с бортовым радиосвязным и навигационным оборудованием. Особенно система NS 430 полезна при эксплуатации в старых ЛА, не оснащённых современными средствами связи и навигации.

DCS: SuperCarrier

Модуль Supercarrier это самая детальная и реалистичная симуляция современных авианосцев класса Нимиц, подкласса Теодор Рузвельт), которая когда либо создавалась в игровых целях. Корабли этого класса представляют собой настоящую морскую крепость движимую атомной силовой установкой и командой из более чем 6000 морских специалистов и летчиков. Корабли оборудованы 4-мя паровыми катапультами, аэрофинишерами и способны вместить до 90 палубных летательных аппаратов. Мощная система ПВО состоит из ракетных комплексов RIM-7 Sea Sparrow и RIM-116 SeaRAM дополненных автоматизированной зенитно-артиллерийской системой ближнего действия (CIWS), способной поражать низковысотные и малоразмерные цели. В составе авианосной группировки любой из этих авианосцев представляет собой грозное и очень хорошо защищенное средство поражения и демонстрации силы.

Модуль также включает в себя российский авианесущий крейсер “Адмирал Кузнецов”, эскадренные миноносцы УРО типа Арли Бёрк и палубный истребитель Су-33.

DCS: Навигационная система NS 430 для DCS: L-39

DCS: Навигационная система NS 430 для DCS: C-101CC

DCS: Навигационная система NS 430 для DCS: C-101EB

Доступные платные кампании

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии Digital Combat Simulator 
 Официальный канал на YouTube 
 Собственный WiKi проект игры
 Сайт проекта «The Battle Simulator» созданного Eagle Dynamics для нужд военных на базе Digital Combat Simulator 

Авиасимуляторы
Игры, использующие язык Lua
Серии компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные в России
Игры только для Windows